

Топонім

Криниці — гміна, Томашівський повіт, Люблінське воєводство
 Криниці — село, гміна Криниці, Томашівський повіт, Люблінське воєводство
 Криниці — село, гміна Добжинево-Дуже, Білостоцький повіт, Підляське воєводство

Криниці — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область

Криниці — село, Олександрівський район, Донецька область
 Криниці — річка у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, ліва притока річки Ірванець (басейн Дніпра)

Інше 
 Криниці — білоруський радянський художній фільм 1964 року.

Див. також 
 Криниця (значення)